Конституция Колумбии (), известная как Конституция 1991 года — основной закон Республики Колумбия. Промульгирована 4 июля 1991 года, заменив ранее действовавшую Конституцию 1886 года.

История 

После объявления независимости от Испании в 1810 году до настоящего времени конституция Колумбии менялась десять раз, конституция 1991 года — одиннадцатая по счёту. Каждая новая редакция Конституции преследовала три основных цели: обеспечить разделение властей, укрепить исполнительную власть и доминирующую роль римско-католической церкви. Предыдущая редакция Конституции была принята в 1886 и определяла государственное устройство как унитарную республику.

В 1988 году в Колумбии развернулось массовое общественное движение за реформирование конституции под названием «Мы еще можем сохранить Колумбию» («»), которое предложило на выборах 1990 года сформировать для этого Конституционную ассамблею и предложило так называемый «Седьмой бюллетень» (в дополнение к шести имевшимся бюллетеням для голосования — по выборам в Сенат, Палату представителей, губернаторов, муниципальных советов, мэров городов и т. д.). Хотя Избирательная комиссия Колумбии не приняла предложение ввести седьмой бюллетень, Верховный суд подтвердил его законность.

В декабре 1990 года были проведены выборы конституционной ассамблеи Колумбии, которая должна была обнародовать новую конституцию в 1991 году.  возглавили Альваро Гомес Уртадо от консервативной партии,  от либеральной партии и  от движения 19 апреля.

Структура и основные положения Конституции 
Конституция 1991 года состоит из 13 глав, 380 статей и 59 временных положений. Конституция определяет Колумбию как социально-правовое государство, организованное в форме унитарной республики, децентрализованное, с автономией его территориальных единиц, демократическое, плюралистическое, основанное на уважении человеческого достоинства, труде и солидарности людей, которых оно объединяет. Конституция 1991 года закрепляет практически все известные как латиноамериканскому праву, так и мировой конституционной практике институты и гарантии защиты прав человека. Согласно Конституции, ратифицированные и вступившие в силу международные договоры о правах человека и конвенции о труде составляют непосредственную часть внутреннего законодательства Колумбии. Международно-договорные нормы о правах человека имеют приоритет над законами Колумбии и не могут быть приостановлены в периоды военного или чрезвычайного положения.

Во главе исполнительной власти Колумбии стоит президент — глава государства и правительства, верховный главнокомандующий вооруженными силами, который избирается раз в 4 года всеобщим и прямым голосованием граждан, достигших 18-летнего возраста, и может занимать пост только один 4-летний срок. В состав правительства (кабинета министров) Колумбии входят сам президент, министры и директора административных департаментов. Президент назначает и смещает министров и директоров по личному усмотрению. Все акты Президента для вступления в силу должны быть скреплены подписью соответствующего министра или директора, исключая акты о назначениях последних. Конституция 1991 вводит также пост вице-президента и устанавливает ограничения чрезвычайных полномочий исполнительной власти.

Губернаторы провинций также избираются напрямую населением (ранее они назначались президентом).

Законодательная власть в Колумбии представлена парламентом — двухпалатным Национальным конгрессом, который состоит из Сената и Палаты представителей. Национальный конгресс избирается на 4 года всеобщим тайным голосованием: Сенат — по общенациональному, Палата представителей — по территориальным и специальным избирательным округам. Два места в Сенате специально зарезервированы для представительства индейских народов. Конгресс собирается на совместное заседание обеих палат исключительно для введения в должность Президента Республики. Обычные законы принимаются простым большинством от числа присутствующих на заседании членов палат. Ряд положений Конституции 1991 года направлен на ограничение возможностей и привилегий депутатов конгресса, хотя за конгрессом сохраняется право вызывать для отчета членов кабинета министров и выражать им недоверие.

Судебная власть Колумбии, согласно Конституция 1991 года предусматривает несколько самостоятельных юрисдикций: общую, административную, конституционную и специальные. К судам общей юрисдикции относятся Верховный суд (высшая инстанция), вышестоящие окружные, окружные, муниципальные и низшие суды. В составе Верховного суда имеются палаты по гражданским, уголовным и трудовым апелляциям. Высшим судом административной юстиции в Колумбии с 1914 являлся Государственный совет, таковым он и остался по Конституции 1991 года. Члены Государственного совета назначаются из числа кандидатов, отобранных Высшим советом магистратуры, сроком на 8 лет и не могут быть назначены на ту же должность повторно. Конституционный суд обеспечивает сохранение и гарантии правовых норм, тогда как за Государственным советом осталось право осуществления контроля за содержанием постановлений исполнительной власти. Конституция 1991 предусматривает создание Высшего судебного совета, в задачи которого входит управление системой судопроизводства и организация её работы.
Конституция 1991 предусматривает также введение законодательных мер, направленных на обеспечение защиты представителей судебной системы от запугиваний и физического уничтожения, практиковавшихся колумбийскими наркодельцами.

Примечания

Ссылки 
  Текст Конституции Колумбии 1991 года  

Право Колумбии
Колумбия